Az M32 a következő dolgokat jelentheti:

 Messier 32 (M32), elliptikus törpegalaxis az Androméda csillagképben
Közlekedés
 M32 motorway, autóút Bristolban (Anglia)
 M-32, autópálya Michigan államban
 M32-es busz, megszűnt buszjárat Szegeden
 MÁV M32,  MÁV dízel tolatómozdony
Haditechnika
 M32 TRV, amerikai harckocsimentő  páncélos a sherman harckocsi alvázán
 M32 MGL, amerikai kézi gránátvető
 HMS M32, a Brit Királyi Haditengerészet monitor hajója az első világháborúban